Die Q School 2020/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22. Die Spiele fanden zwischen dem 4. und dem 8. August im English Institute of Sports in Sheffield statt. Der Turniermodus ist im Artikel zum ersten Turnier beschrieben.

Wie schon im ersten Turnier gelang drei Spielern die Tourrückkehr, ein Spieler qualifizierte sich erstmals für das Profisnooker. Von den drei Ex-Profis Jamie Jones, Zak Surety und Oliver Lines verlängerten allerdings nur Lines unmittelbar seine Tourzugehörigkeit, die anderen beiden hatten zuvor ein Jahr bzw. vier Jahre pausieren müssen. Ben Hancorn hatte im Februar 2020 die 100. Ausgabe der englischen Amateurmeisterschaft gewonnen und war mit 38 Jahren der älteste Tourneuling.

Ergebnisse 
172 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die 4 Plätze der Snooker Main Tour, die zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 88 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 84 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Die ersten beiden Ruden wurden am 4. und 5. August im Best-of-5-Modus gespielt (3 Gewinnframes). Die verbliebenen 64 Spieler abzüglich der 4 bereits im ersten Turnier qualifizierten bestritten dann am 8. August die weiteren 4 Runden im Modus Best of 7.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Quellen 

2020 2
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Sheffield